Мо́ртенсен — фамилия датского и норвежского происхождения. Означает сын Мортена.

Известные носители:
 Мортенсен, Алекс (род. 2002) — шведский футболист.
 Мортенсен, Вероника (род. 1973) — датская джазовая певица.
 Мортенсен, Вигго (род. 1958) — датско-американский актёр.
 Мортенсен, Дэйл (1939—2014) — американский экономист.
 Мортенсен, Карин (род. 1977) — датская гандболистка, вратарь клуба ФИФ и сборной Дании.
 Мортенсен, Карлос (род. 1972) — профессиональный игрок в покер.
 Мортенсен, Каспер Ульрих (род. 1989) — датский гандболист.
 Мортенсен, Кристиан (1882—1998) — датско-американский долгожитель.
 Мортенсен, Ларс Ульрик (род. 1955) — датский клавесинист и дирижёр.
 Мортенсен, Лейф (род. 1947) — датский профессиональный шоссейный велогонщик, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1968 года.
 Мортенсен, Мартин (род. 1984) — датский шоссейный велогонщик.
 Мортенсен, Микаэль (род. 1961) — датский теннисист и тренер.
 Мортенсен, Мэттью (род. 1985) — американский саночник.
 Мортенсен, Рихард (1910—1993) — датский художник, один из крупнейших художников Дании XX века.
 Мортенсен, Соульбьёрн (род. 1950) — фарерский футболист, тренер и судья.
 Мортенсен, Стэн (1921—1991) — английский футболист.
 Мортенсен, Уильям (1897—1965) — американский фотограф.
 Мортенсен, Финн (1922—1983) — норвежский композитор и педагог.
 Мортенсен, Эли (1910—1989) — фарерский футболист и судья.
 Мортенсен, Эрлин (род. 1955) — датский шахматист, международный мастер (1980).
 Мортенсен, Янус (род. 1990) — фарерский футболист и поп-певец.

См. также 
 Мортенссон
 Мортенсон